Die WSF Junior Championship 2022, auch WSF Junior Open 2022, war ein von der World Snooker Federation veranstaltetes Junioren-Snookerturnier. Es fand vom 15. bis 18. Februar 2022 in der Ding Junhui Snooker Academy in Sheffield statt. 2018 war erstmals eine WSF Championship ausgetragen worden, 2020 wurde sie um die WSF Junior Open ergänzt. Nach einem Jahr ohne Amateurturniere wegen der COVID-19-Pandemie war die Junior Championship 2022 die zweite Ausgabe des Jugendturniers.

Sieger wurde Anton Kasakow, der ukrainische Landesmeister von 2019. Der 17-Jährige besiegte den ein Jahr jüngeren Engländer Jake Crofts im Finale mit 5:3. Als Sieger des Turniers bekam er die Startberechtigung für die auf das Turnier folgenden beiden Profispielzeiten.

Gruppenphase 
69 Spieler aus 20 Ländern hatten für das Turnier gemeldet. Sie wurden in 18 Gruppen aufgeteilt, 15 Gruppen mit 4 und 3 Gruppen mit 3 Spielern. In den Gruppen spielte jeder gegen jeden um die Platzierungen. Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde.

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde im K.-o.-Modus ausgespielt. 36 Spieler hatten sich über die Gruppenphase qualifiziert. 8 Zweitplatzierte mussten zuerst ein Qualifikationsspiel austragen, die Sieger stiegen dann mit den übrigen Spielern in die erste Runde des Ausscheidungsturniers ein.

Qualifizierungsspiele 

|}

Runde der Letzten 32 bis Finale

Finale

Century-Breaks 
82 Breaks von mindestens 50 Punkten gab es im gesamten Turnierverlauf, davon waren 5 ein Century-Break. Der Pole Antoni Kowalski erzielte das höchste Turnierbreak mit 139 Punkten im Achtelfinale.

Quellen

Weblinks 
 2022 WSF Junior Championship (World Snooker Federation)
 2022 WSF Junior Open bei CueTracker

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 2022
Billardturnier in Sheffield